Media
 Latin American Idol, Latijns-Amerikaanse versie van het talentenjachtprogramma Idols
 Latin Lovers, Amerikaanse filmkomedie uit 1953

Muziek
 Hitlijsten
 Latin Pop Albums, hitlijst van Billboard
 Latin Albums, hitlijst van Billboard
 Muziekgroepen
 Latin Fever, Amerikaanse salsaformatie uit de jaren 1970
 Latin Quarter, Britse band
 Muzieknummers
 Latin Essentials, nummer van A Cor do Som uit 2003
 Latin dance, nummer van Massada uit 1978
 Sexy in Latin, nummer van de Britse groep  Little Man Tate uit 2007
 Muziekprijzen
 Latin Grammy Award, Grammy Award voor Spaans- en Portugeestalige liedjes
 Muziekstijlen
 Latijns-Amerikaanse dans
 Latijns-Amerikaanse muziek
 Latin house, substijl van housemuziek
 Latin jazz, substijl van jazzmuziek
 Latin pop, substijl van popmuziek
 Latin rock, substijl van rockmuziek

Personen met de achternaam Latin
 Ivo Latin, Kroatisch politicus
 Raymond Latin, Belgisch syndicalist

Andere
 Latin Kings, een georganiseerde Latijns-Amerikaanse straatbende in de Verenigde Staten
 Pig Latin, Engels taalspelletje

Zie ook
 Latijn, een Italische taal, oorspronkelijk de taal van de Latijnen
 Latijns-Amerika, regio op het Amerikaanse continent waar Romaanse talen worden gesproken
 Latina (doorverwijspagina)
 Quartier Latin (doorverwijspagina)